Burgos může být:

Sídlo nebo administrativní jednotka:
 ve Španělsku:
 provincie, viz Burgos (provincie)
 hlavní město této provincie, viz Burgos
 arcidiecéze, viz Burgos (arcidiecéze)
 na Filipínach:
 Burgos (Ilocos Norte)
 Burgos (Ilocos Sur)
 Burgos (Isabela)
 Burgos (La Union)
 Burgos (Pangasinan)
 Burgos (Surigao del Norte)
 v Itálii:
 Burgos (Sassari)

Osoba:
 Carl Burgos (1918–1984), americký komiksový a reklamní umělec
 Javier de Burgos (1778–1849), španělský spisovatel a politik
 José Burgos (1837–1872), španělsko-filipínský kněz
 Ambiorix Burgos (1984-), basketbalista
 Antonio Burgos (1943-), spisovatel

Související články 
 Padre Burgos (3 sídla na Filipínach)